Druga hrvatska vaterpolska liga je predstavljala drugi rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva 1992. Zbog Domovinskog rata je igrana u otežanim uvjetima.

Ljestvice

Jug

Sjever

Kvalifikacije za 1. HVL 1992./93. 

Odlukom HVS-a svi su se klubovi plasirali u 1.HVL za 1992./93.

Poveznice 
 Prva hrvatska vaterpolska liga 1992.

Izvori 
 Vlatko Jadrešić: Betinski vaterpolo: 1953. – 2003., Zagreb, 2003.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1992/1993, Zagreb, 1992.

1992